Coreea se poate referi la:
 peninsula Coreea, regiune istorică în Asia
 Coreea de Nord (Republica Populară Democrată Coreeană)
 Coreea de Sud (Republica Coreea)